Ime Franjo može označavati sljedeće:

 Franjo (ime)

Osobe 

 Franjo, papa Katoličke crkve
 Franjo Tuđman (1922. – 1999.), povjesničar, državnik i prvi predsjednik suverene i samostalne Republike Hrvatske.
 Sveti Franjo Saleški (1567. – 1622.), ženevski biskup, crkveni naučitelj i katolički svetac
 Sveti Franjo Ksaverski (1506. – 1552.), svetac Katoličke crkve i jedan od najistaknutijih isusovačkih misionara
 Sveti Franjo Paulski (1416. – 1507.), talijanski pustinjak, redovnik prosjak i katolički svetac; osnivač Reda najmanjih
 Sveti Franjo Asiški (1181. – 1226.), svetac Katoličke crkve i utemeljitelj franjevačkog reda

Ostalo 

 Franjo, list Franjevačkog svjetovnog reda u Vojvodini